Klobuk est un toponyme qui peut désigner :
 Klobuk, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Klobuk, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.